Os a csont orvosi neve
Os norvég település Hedmark megyében
Os norvég település Hordaland megyében
Os kirgiz város
Os, az ozmium vegyjele